Stripped har flera betydelser:

 Stripped (Depeche Mode) – en låt från 1986 av den brittiska syntgruppen Depeche Mode
 Stripped (singel av Rammstein) – en låt från 1998 av den tyska metalgruppen Rammstein
 Stripped (The Rolling Stones-album) – ett musikalbum från 1995 av den brittiska rockgruppen The Rolling Stones
 Stripped (musikalbum av Christina Aguilera) – ett musikalbum från 2002 av den amerikanska sångerskan Christina Aguilera
 Stripped (show av Eddie Izzard) – en standupföreställning från 2009 av den brittiske komikern Eddie Izzard